Macon kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Macon (ort i Belgien), Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, Département de Saône-et-Loire,

USA 

 Macon, Georgia, countyhuvudort, Bibb County, 
 Macon, Illinois, ort, Macon County, 
 Macon, Missouri, countyhuvudort, Macon County, 
 Macon, Mississippi, countyhuvudort, Noxubee County, 
 Macon, North Carolina, Warren County, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar